Marly kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Marly, Moselle – en kommun i departementet Moselle, 
 Marly-sur-Arroux –  en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Marly-sous-Issy –  en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Marly-le-Roi – en kommun i departementet Yvelines, 
 Marly-la-Ville – en kommun i departementet Val-d'Oise, 
 Marly-Gomont – en kommun i departementet Aisne, 
 Marly, Nord – en kommun i departementet Nord,

Schweiz 

 Marly, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,